Ле-Тампон () — місто та муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Реюньйон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 9700 км на південний схід від Парижа, 45 км на південь від Сен-Дені.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 24965 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 69728,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії Ле-Тампон 
 Сайт міста Ле-Тампон

 сайт Туристичне бюро муніципалітету Ле-Тампон

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Реюньйон

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Реюньйон